Tom Wright peut faire référence à :

 Tom Wright, architecte britannique.
 Tom Wright, écrivain britannique.
 Thomas M. Wright, acteur australien.
 , acteur américain ;
 Tom Wright, joueur de rugby à XV australien.

Voir aussi :
 N. T. Wright, évêque anglican.